Зебниц:

 Зебниц — город в Германии.
 Зебниц — река в Германии.